Hatmanat sau Hetmanat (), condus de un hatman, se poate referi la:
 , numit și Hatmanat, a fost o entitate statală ucrainească, care a existat o scurtă perioadă de timp în 1918.
 Hetmanatul Căzăcesc, un stat căzăcesc din regiunea centrală și de nord-est a Ucrainei, care a existat între 1649-1775.